Als Vorfeld werden bezeichnet:

 eine Rangier- und Abstellfläche eines Flugplatzes bzw. Flughafens, siehe Vorfeld (Flugplatz)
 das Gelände vor militärischen Stellungen
 in der Grammatik: die einleitende Position in einem deutschen Satz, siehe Feldermodell des deutschen Satzes

Personen:
 Michael Vorfeld, deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch: